Шубарт (, ) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Шубарт, Вальтер (1897—1942) — немецкий философ.
 Шубарт, Вильгельм (1873—1960) — немецкий филолог-классик, историк античности и папиролог.
 
 Шубарт, Кристиан Фридрих Даниель (1739—1791) — немецкий поэт, органист, композитор и журналист.
 Шубарт, Эрнст Людвиг (1797—1868) — немецкий врач.

Другое 
 (1911) Шубарт — астероид внешней части главного пояса, который входит в состав семейства Хильды.

Примечания

См. также